{{Музыкальный коллектив
| Название         = VFSix
| Годы             = 1999 — настоящее время
| Откуда           = Москва
| Страна           = Россия
| Фото             = 
| Жанр             = trip-hop, Электронная музыка, lounge, smooth jazz
| Лейбл            = V.I.C Sound
| Состав           =  Fannie - тексты песен/вокалAnna (THEreminGIRL) - терменвокс/fxRichter - электроника,приглашенные музыканты: 
 Pat Appleton (De Phazz) - тексты песен/вокал
 Anders Honore - саксофон
 Pearl - тексты песен/вокал
| Бывшие участники = 
| Другие проекты   = VFSix feat. Pat Appleton VFSix feat. S.C.E Dream Mechanics (Victor, Илья Richter, Ник Завриев, Сергей Ледовский)THEreminGIRL (Anna, Victor)
| Сайт             = http://www.vfsix.com
}}VFSix — российский англоязычный музыкальный коллектив, основанный в городе Москве в 1999 году. Индивидуальный стиль группы получил название light trip-hop, он сочетает в себе lounge, smooth jazz, chillout, Эйсид-джаз.

 О группе 
С самого начала своего существования VFSix выступают преимущественно за рубежом: в США, Канаде, Дании, Израиле и давно привлекли к себе внимание иностранных коллег. В записи первого альбома, вышедшего в 2005 году на лейбле NuNote принимал участие известный альтернативный саксофонист из Дании Anders Honore; в записи трека Me&TV можно услышать гениального этнического скрипача Raffi A. (США); версия песни Pain была записана в Копенгагене совместно с музыкантами проекта Bassworks. Во втором альбоме две песни записаны с солисткой группы De-Phazz Pat Appleton.

Группа имеет большой опыт концертной работы как на больших международных фестивалях, так и на клубных лаунж-площадках.
VFSix выступали на фестивалях: Jazz Koktebel в 2005 году, где вместе с группой De-Phazz представляла день современного джаза. Nu Note Lounge Fest в 2006 и 2007 годах.

В новом фильме Б.Хлебникова «Сумасшедшая помощь» звучит музыка группы VFSix. Фильм в 2009 году принимал участие в международных кинофестивалях в Берлине, в Торонто и в России на Кинотавре.

Песни группы находятся в постоянной ротации московских радиостанций Серебряный Дождь, Radio Jazz, Love Radio, Радио Relax FM, Мегаполис FM, на радио других городов России и Европы. Видеоклипы и видеозаписи LIVE — в ротации телеканалов: A-ONE, Style TV, MTV, O2TV, MusicBoxTV, NeoTV.

Ещё до выхода первого альбома, VFSix исполняли свои песни Live в ток-шоу Владимира Соловьева «Соловьиные трели» на радио «Серебряный Дождь», а также в прямом эфире программы «Мишанина» Михаила Козырева (радио «Серебряный Дождь») VFSix играли Live вместе с Pat Appleton.

В 2009 году вышел выпуск программы о трип-хопе «Вращение», посвященный группе VFSix (Big Beats Radio); телеканал Style TV подготовил к выпуску серию программ о русском трип-хопе, где в качестве главных героев и ведущих выступили участники группы VFSix.

 Об участниках 
 Victor — продюсер проекта, автор музыки, виртуозный бас-гитарист, использующий прогрессивную технику игры на шестиструнной бас гитаре (создающей ощущение присутствия двух или трех гитар), идеолог и организатор фестивалей «Intellect Deep Music», «NuNote Lounge Fest»
 Fannie — обладательница проникновенного вокала, победительница конкурсов «Молодые голоса России» и «Звезды XXI века» (проект Чака Норриса), автор текстов, любимая российская певица Уитни Хьюстон, музыкантов группы Джина Ванелли, Джорджа Бенсона (посещение России этими звездами не обошлось без культурной программы в виде пения Fannie или совместного, как с Уитни Хьюстон).
 Anna THEreminGIRL — играет на необыкновенном музыкальном инструменте — терменвоксе и создает с его помощью особый атмосферный саунд на концертах и в записи. Аналоговое звучание терменвокса дарит ощущение весеннего тепла, а воздушная мелодия, превращаясь в легкое эхо, передает настроение полета. Терменвокс близок по звучанию к человеческому голосу, аналоговый звук муговского модуля в сочетании с набором эффектов, которые создаются только вручную, формирует неповторимый и отличительный саунд группы.
 Richter''' — автор и ведущий программы Рихтер ФМ на Серебряном Дожде, ассистирующий группе по электронной части.

Дискография

Альбомы 
Группа выпустила два студийных альбома:
 vfsecret 2005 г.
 VF’s World 2007 г.
DVD Live (Nu Note Lounge Fest)
В настоящее время композитор и идеолог проекта VFSix — Victor — готовит третий альбом, в записи которого принимают участие: Fannie (Турция), THEreminGIRL (Россия), Pat Appleton (De-Phazz, Германия), Elizabeth Solana (Stervhia, Мексика), DJ Sid (США), Marie Craven (Австралия), Pearl (Дания). Это новый музыкальный материал, в котором перекликаются мотивы разных народов и культур. В мелодиях, ритмах и текстах альбома слышны стили от традиционных классики и блюза до современных эмбиента и трип-хопа. При этом каждый трек отмечен узнаваемым звучанием и авторским стилем Victora.

Сборники 
 Nu Note Presents … Nu Artists. VFSix — Tears. VFSix — Princess of Nothing (Richter mix). 2006 г.
 Romantic Melodies. Chillout Tears. Специальное издание альбома vfsecret. 2006 г.
 Компиляция Радио «Next» представляет: Glam R’n’B Dirty B.A.M.S! vol.1. VFSix — Mosow. 2006 г.
 Nu Note Presents … Nu Lounge. VFSix — Sidney. VFSix feat. Pearl — Letdowns. 2007 г.
 Nu Note Presents … Nu Fest. VFSix feat. Pat Appleton — Chances. Pat Appleton — What’s Next (VFSix mix). 2007 г.

Ремиксы 
 Pat Appleton — What’s Next (VFSix remix). Stereo Deluxe. Electronic, Downtempo.Vinyl, 12". Germany 2007
 VFSix — Moscow (Reinvented RMX w DJ Sid-the Apocalypze). 2009
 Cwtch — Between Clouds (VFSix remix). 2010

Ссылки

информация о группе, аудио и видео 
 VFSix — официальный сайт
 VFSix на LastFM
 VFSix @ Myspace
 Видео VFSix на YouTube
 VFSix @ A-One

статьи, интервью 
 Интервью для портала StarChat.Ru
 О выступлении на фестивале «Nu Note Lounge Fest»
 VFSix в программе Дмитрия Диброва «проСВЕТ»
 О презентации концертного DVD
 Об альбоме vfsecret
 VFSix feat. Pat Appleton

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Музыкальные коллективы Москвы